Kirchmeyer ist Familienname von:

 Gordon Murphy Kirchmeyer (* 1974), deutscher Schauspieler
 Helmut Kirchmeyer (* 1930), deutscher Musikwissenschaftler

Siehe auch:

 Kirchmaier
 Kirchmayr
 Kirchmair